Plaats in Indonesië
 Ngepoh (Dringu), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java
 Ngepoh (Tanggung Gunung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java